Sörby distrikt kan syfta på:

Sörby distrikt, Skåne
Sörby distrikt, Västergötland

Se även
Sörby församling
Sörby socken